Futbolnyj klub Olimpik Doněck (ukrajinsky: Футбольний клуб «Олімпік» Донецьк) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Doněck. Klub byl založen v roce 2001, původně jako mládežnický fotbalový klub. Až v roce 2004 se klub přihlásil do profesionálních soutěží. V sezóně 2013/14 se klubu povedlo poprvé ve své historii postoupit do nejvyšší soutěže v zemi.

Své domácí zápasy klub odehrával do sezóny 2013/14 na stadionu SC Olimpik v Doněcku s kapacitou 3 000 diváků. Od sezóny 2014/15 klub hraje kvůli válce na východní Ukrajině v azylu na dočasném stadionu NTK im. Bannikova v Kyjevě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2001